Klinisk Institut findes ved flere universiteter:

 Syddansk Universitet
 Aalborg Universitet